Бібліоте́чна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Бібліотечна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Бібліотечна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Бібліотечна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Бібліотечна вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Бібліотечна вулиця — вулиця в місті Полтава.

Вулиці